Macht steht für:

 Macht, die Fähigkeit einer Person, auf andere so einzuwirken, dass diese sich unterordnen
 Trennschärfe eines Tests in der Testtheorie
 Macht (Roman) von Karen Duve (2016)
 Macht, ein Kopftuch im christlichen Glauben, siehe Schleier

Macht ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Macht (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Macht (* 1960), deutsches Vorstandsmitglied der Porsche AG
 Sascha Macht (* 1986), deutscher Autor
 Stephen Macht (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Vera Macht (* 1920), deutsche Kunstmalerin

Siehe auch: